

Geografia 
Montoro — município da província de Córdova

Itália 
Montoro (Itália) — comuna da província de Avellino
Montoro Inferiore — antiga comuna, atualmente parte da de Montoro
Montoro Superiore — antiga comuna, atualmente parte da de Montoro
Fração da comuna de Filottrano, província de Ancona
Fração da comuna de Narni, provincia de Terni

Desambiguações de topônimos